Dixon může znamenat:

příjmení osob
 Alesha Dixon (* 1978), britská zpěvačka a tanečnice
 Ben Dixon (1934–2018), americký jazzový bubeník
 Diane Dixonová (* 1964), americká atletka
 Dougal Dixon (* 1947), skotský spisovatel, popularizátor vědy, geolog a paleontolog
 Frank Dixon (1879–1932), kanadský hráč lakrosu
 Lee Dixon (* 1964), anglický fotbalista
 Luther Dixon (1931–2009), americký zpěvák a hudební producent
 Willie Dixon (1915–1992), americký bluesový hudebník a zpěvák

ostatní
 Deanův–Dixonův test
 Mathissonovy–Papapetrouovy–Dixonovy rovnice

podobné jméno
 Dikson, polární osada na severním pobřeží Sibiře